Urhixidur peut faire référence à :
 (501) Urhixidur, astéroïde de la ceinture principale découvert en 1903 ;
 Urhixidur, personnage du roman  de Friedrich Theodor Vischer (1879), éponyme de l'astéroïde.